Salminger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Salminger (1903–1943), deutscher Militär, Oberst der Gebirgstruppe der Wehrmacht
 Sigmund Salminger (1500–1554), Anhänger der Täuferbewegung, Autor, Kirchenlieddichter